Clivia može značiti:
 Clivia (Animalia), rdd kukaca iz reda opnokrilaca 
 Clivia (Plantae), biljni rod iz porodice zvanikovki